El nombre David Curtis puede referirse a las siguientes personas:

David Curtis, regatista estadounidense.

David Curtis, atleta estadounidense.
David Curtis, jugador de rugby irlandés.

David Curtis, farmacólogo y neurobiólogo australiano.